Андрея Міту і Іпек Сойлу були чинними чемпіонками, але вирішила того року не брати участі разом. Міту грала в парі з Маріаною дуке-Маріньйо, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Тімеа Бабош і Чагла Бююкакчай. Сойлу грала в парі з Сє Шувей, але вони програли в першому колі парі Даліла Якупович і Надія Кіченок.

Якупович і Кіченок потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Ніколь Мелічар і Елісе Мертенс з рахунком  7–6(8–6), 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Стамбул Cup, парний розряд
2017
2017 у турецькому спорті